UMF est un sigle signifiant :
 Union maghrébine de football, devenue Union nord-africaine de football
 Union des maires de France
 Universal Music France
 Universitatea de Medicină şi Farmacie (Roumanie)
 Union motocycliste de France, devenue Fédération française de motocyclisme
 Ultra Music Festival
 Union des Mosquées de France
 Universal Message Format standard, une norme de format universel pour les messages (au format XML).